Николаевка — деревня в Базарносызганском районе Ульяновской области. Входит в состав Должниковского сельского поселения.

География 
Населённый пункт расположен на правом берегу реки Сызганка в 10 километрах к западу от рабочего посёлка Базарный Сызган — административного центра района. Расстояние до Ульяновска — 134 километра.

Часовой пояс

Население 

По учёту 1913 года в Николаевке насчитывалось 36 дворов, 158 жителей. Население деревни в 1996 году — 14 человек, русские.

Инфраструктура 
В деревне расположена всего одна улица: Лесная.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Базарносызганский район»

Населённые пункты Базарносызганского района